Geografia
 Americana, relativa al continent Amèrica
 Americana (Brasil), municipi de l'estat de São Paulo

 Cultura
 Americana (roba), peça de roba
 Americana (música), gènere musical
 Americana (àlbum), àlbum musical del grup estatunidenc The Offspring
 Paraula usada per a referir-se, generalitzant, a persones o coses dels Estats Units